Mark Johnson peut désigner :
 Mark Johnson (né en 1945-), producteur de films, notamment de Rain Man (1988) ;
 Mark Johnson (né en 1957), ancien joueur américain de hockey sur glace ;
 Mark Johnson (né en 1971), boxeur américain.